Ojibwa steht für:

 Ojibwa, ein Urvolk und eine der größten indigenen Ethnien Nordamerikas, siehe Anishinabe
 HMCS Ojibwa, ein U-Boot der Royal Canadian Navy
 Ojibwa (Gemeinde), eine nicht eingemeindete Gemeinde im Sawyer County in Wisconsin
 Ojibwa (Wisconsin), eine Stadt im Sawyer County in Wisconsin

Siehe auch:

 Ojibway (Begriffsklärung)